Янгличи — значения:

 Янгличи — посёлок разъезда, Канашский район, Чувашия, Россия
 Янгличи — село, Канашский район, Чувашия, Россия
 Янгличи — разъезд, Канашский район, Чувашия, Россия